Alfredo Capece Minutolo di Bugnano – politico italiano
 Antonio Capece Minutolo – politico e scrittore italiano
 Irma Capece Minutolo – cantante lirica e attrice cinematografica italiana

Pagine correlate
 Capece